Matej Uram (ur. 30 maja 1983 w Bańskiej Bystrzycy) – słowacki skoczek narciarski. Reprezentant Słowacji, medalista mistrzostw kraju. Dwukrotny uczestnik mistrzostw świata w narciarstwie klasycznym.

Życiorys 
Uram regularnie występował w oficjalnych zawodach międzynarodowych rozgrywanych przez Międzynarodową Federację Narciarską w latach 1997–2002. Później tylko raz, w lipcu 2004, wystartował w tego typu konkursie (w Velenje w Letnim Pucharze Kontynentalnym został wówczas zdyskwalifikowany).

Dwukrotnie brał udział w mistrzostwach świata seniorów – w 1999 był 63. na skoczni dużej i 57. na skoczni normalnej, a dwa lata później zajął 41. pozycję na skoczni normalnej. Podczas pierwszej z tej imprez był najmłodszym członkiem całej reprezentacji Słowacji na Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Klasycznym 1999.

W latach 1998–2001 czterokrotnie startował w mistrzostwach świata juniorów – w 1998 indywidualnie był 59., a drużynowo 13., rok później był 33. indywidualnie i 11. drużynowo, w 2000 wraz ze słowacką drużyną zajął 8. miejsce, a w 2001 zajął 14. pozycję indywidualnie i 12. drużynowo. W 1999 wziął także udział w Zimowym Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy 1999, gdzie rywalizację indywidualną ukończył na 8. miejscu, a drużynową na 5. pozycji (w jednoseryjnym konkursie drużynowym Uram uzyskał drugą najlepszą odległość, ex aequo z Martinem Kochem).

W swojej karierze brał udział w kilkudziesięciu konkursach Pucharu Kontynentalnego. Pierwsze punkty tego cyklu zdobył w drugim starcie, w grudniu 1997, w wieku niespełna 14 lat i 7 miesięcy. Raz stał na podium – 11 marca 2001 w Harrachovie zajął 3. pozycję. W sumie w całej karierze zdobył 380 punktów tego cyklu. Najwyższą pozycję w klasyfikacji generalnej zajął w sezonie 2000/2001, gdy uplasował się na 51. miejscu

W Pucharze Świata zadebiutował 21 marca 1998, w wieku niespełna 15 lat, zajmując 50. miejsce podczas konkursu na skoczni dużej w Planicy. Dokładnie rok później, 21 marca 1999, w wieku niespełna 16 lat, zdobył pierwsze i jedyne w karierze punkty tego cyklu, zajmując na skoczni mamuciej w Planicy 22. pozycję. Dzięki zdobytym wówczas 9 punktom zajął 80. pozycję w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata za sezon 1998/1999, a także 34. miejsce w Pucharze Świata w lotach narciarskich za ten sam sezon. W sumie w swojej karierze 30 razy brał udział w konkursie głównym Pucharu Świata lub odpadał w kwalifikacjach do zawodów tego cyklu.

Czterokrotnie odpadał w kwalifikacjach do zawodów Letniego Grand Prix. Tylko raz, 15 września 1999, wziął udział w konkursie głównym tego cyklu, zajmując w Sapporo 44. pozycję.

Pod koniec marca 1999 w miejscowości Králiky, jako niespełna szesnastolatek, zdobył pierwszy w karierze tytuł mistrza kraju, zwyciężając w mistrzostwach Słowacji na skoczni dużej. Wraz z drugim zespołem swojego klubu (LKS Dukla Bańska Bystrzyca) zdobył wówczas także brązowy medal w konkursie drużynowym na skoczni normalnej. Rok później Uram zdobył mistrzostwo kraju w konkursie indywidualnym na skoczni dużej i w rywalizacji drużynowej na skoczni normalnej. Także w 2001 zdobył dwa tytuły mistrzowskie, zwyciężając na skoczni normalnej zarówno w konkursie indywidualnym, jak i drużynowym.

W 2001 w Oberstdorfie skokiem na odległość 194 metrów ustanowił swój rekord życiowy, który jest drugim najlepszym rekordem życiowym spośród słowackich skoczków narciarskich – dalej skakał tylko Martin Mesík (Mesík w Oberstdorfie w 2001 uzyskał 194,5 metra, a 5 lat później na skoczni Kulm poprawił ten wynik o metr (195,5 m), ustanawiając rekord kraju).

Uram wyróżniał się niewielką posturą – w 1999, przed mistrzostwami świata seniorów, mierzył 159 centymetrów wzrostu i ważył 48 kilogramów.

Zimowy olimpijski festiwal młodzieży Europy

Indywidualnie

Drużynowo

Uwagi

Przypisy 

Słowaccy skoczkowie narciarscy
Ludzie urodzeni w Bańskiej Bystrzycy
Urodzeni w 1983